Baureihe 052 bezeichnet verschiedene Schlepptender-Dampflokomotiven

 DB-Baureihe 052 der Deutschen Bundesbahn, ehemalige DR-Baureihe 50
 DB-Baureihe 052 der Deutschen Bahn AG, ehemalige DR-Baureihe 52